Звериноголовский район — административно-территориальная единица (район) в Курганской области России. В рамках организации местного самоуправления в границах района существует муниципальное образование Звериноголовский муниципальный округ (с 2004 до 2021 гг. — муниципальный район).

Административный центр — село Звериноголовское.

География 
Район расположен на юге Курганской области. Его соседями являются Куртамышский и Притобольный районы области. На юге граничит с Казахстаном (Костанайской областью). На границе с Казахстаном в посёлке Украинец расположен круглосуточный пограничный пункт пропуска «Звериноголовское», действующий только для граждан России и Казахстана.

История

1923—1963 гг. 
Звериноголовский район образован на основании постановлений ВЦИК от 3 и 12 ноября 1923 года в составе Курганского округа Уральской области с центром в станице Звериноголовской из волостей: Плотниковской Курганского уезда и Березовской, Звериноголовской, Озернинской, Прорывной, Юговской и части Каминской волости Челябинского уезда Челябинской губернии. В район вошло 16 сельсоветов: Алабугский, Беловский, Березовский, Боровлянский, Бугровской, Верхнеалабугский, Звериноголовский, Каминский, Мочаловский, Озернинский, Островской, Плотниковский, Прорывинский, Редутский, Сосново-Отногинский, Черкасовский.

Постановлением Президиума Уралоблисполкома от 31 декабря 1925 года образованы Шевченковский и Рожновский сельсоветы.

Постановлением Президиума Уралоблисполкома от 15 сентября 1926 года из Усть-Уйского района передан Доновский сельсовет.

Постановлением Президиума Курганского Окрисполкома от 22 марта 1928 года Рожновский сельсовет переименован в Красногорский.

В начале 1930-х годов Сосново-Отногинский сельсовет упразднён.

Постановлением ВЦИК от 20 апреля 1930 года из упразднённого Долговского района передан Черноборский сельсовет.

Постановлением ВЦИК от 1 января 1932 года из упразднённого Глядянского района переданы Березовский, Нижнеалабугский, Обрядовский и Ялымский сельсоветы.

Постановлением ВЦИК от 17 января 1934 года  район включён в состав Челябинской области.

Постановлением ВЦИК от 18 января 1935 года Березовский, Нижнеалабугский, Обрядовский и Ялымский сельсоветы переданы во вновь образованный Глядянский район.

С 1936 года Алабугский сельсовет значится как Отряд-Алабугский сельсовет.

Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 27 декабря 1939 года Черноборский сельсовет предан в Куртамышский район.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 6 февраля 1943 года район включён в состав Курганской области.

Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 14 июня 1954 года упразднены Беловский, Боровлянский, Мочаловский, Островской, Редутский и Черкасовский сельсоветы.

Решением Курганского облисполкома от 29 мая 1957 года образован Притобольный сельсовет, упразднён Шевченковский сельсовет.

В 1962 году Березовский, Бугровской, Верхнеалабугский, Доновский, Каминский, Озернинский и Прорывинский сельсоветы преданы в Куртамышский район.

Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 01.02.1963 года район упразднён, его сельсоветы переданы в укрупненный Курганский сельский район.

С 1992 года 
Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 9 марта 1992 года Звериноголовский район образован вновь. В район вошло 7 сельсоветов: Бугровской, Озернинский и Трудовской сельсоветы переданы из Куртамышского района, Звериноголовский, Красногорский, Круглянский, Отряд-Алабугский переданы из Притобольного района.

Решением Курганского облисполкома от 31 марта 1993 года из Куртамышского района передан Прорывинский сельсовет.

Решением Курганского облисполкома от 23 ноября 1993 года образован Искринский сельсовет (ныне Искровский сельсовет).

Законом Курганской области от 3 июня 2004 года упразднён Красногорский сельсовет.

Законом Курганской области от 10 декабря 2021 года в районе упразднены все сельсоветы.

Население 

 Национальный состав
По итогам переписи населения 2010 года:  русские — 84,4%, казахи — 8,8%, украинцы — 1,6%

В национальном составе преобладают русские. На территории Южного Притоболья проживают потомки оренбургского казачества. В прошлом станица Звериноголовская была одним из самых восточных центров оренбургского казачества. Также здесь проживало татаро-башкирское население, относившееся к казачьему сословию. Существовала мечеть и татарская школа. К концу XX века татаро-башкирское население практически ассимилировалось среди русских и казахов. Другим заметным национальным меньшинством являются казахи, издавна кочевавшие в Притоболье. Также в населении района более 1 % составляют украинцы, потомки переселенцев разных волн.

Территориальное устройство 
В рамках административно-территориального устройства, до 2021 года район делился на административно-территориальные единицы: 8 сельсоветов.

В рамках муниципального устройства, до 2021 года в одноимённый муниципальный район входили 8 муниципальных образований со статусом сельских поселений.

Законом Курганской области от 10 декабря 2021 года, муниципальный район и все входившие в его состав сельские поселения были упразднены и преобразованы путём их объединения в муниципальный округ; помимо этого были упразднены и сельсоветы района как его административно-территориальные единицы.

Населённые пункты 
В Звериноголовском районе (муниципальном округе) 18 населённых пунктов (все — сельские).

Экономика 
Основу экономики района составляет сельское хозяйство. Самое значительное по объёмам производимой сельхозпродукции предприятие района: СПК «Колхоз «Заря». Промышленность района представлена предприятием АО «Звериноголовское ХПП», выпускающим муку и хлеб.

В районе расположен санаторий «Сосновая роща» (п. Искра).

Достопримечательности 

На спутниковых картах можно увидеть надпись «Ленину 100 лет» между с. Звериноголовским и с. Труд и Знание. Буквы образованы посаженными в 1970 году деревьями. Посадкой сосны занималось Звериноголовское лесничество под руководством его бывшего директора А.Г. Канщикова. Каждая буква в этом сообщении не менее 80 метров высотой, а длина всего сообщения превышает 600 метров.

Старинная белокаменная церковь Крестовоздвижения в с. Звериноголовском.

Памятник природы регионального значения «Чудо-дерево», которому более 190 лет, расположен в 2 км южнее пос. Искра.

Памятник природы регионального значения Абугинский бор, расположен на запад от села Укpаинец на слиянии Тобола и Убагана

Известные жители

Примечания

Ссылки 
 Сайт Администрации Звериноголовского района
 Район на сайте Курганской областной Думы

 
Упразднённые муниципальные районы Курганской области
Муниципальные районы, упразднённые в 2021 году
Муниципальные округа Курганской области